Hüttenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Hüttenbach (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hüttenbach (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

von Gewässern:
 Hüttenbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl in Obereichstätt, Markt Dollnstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Hüttenbach (Bayerische Schwarzach), rechter Zufluss der Bayerischen Schwarzach vor Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Hüttenbach (Bramersbach), linker Zufluss des Bramersbachs (zum Weißen Regen) im Gemeindegebiet von Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Hüttenbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zur Haßlach) gegenüber Friedersdorf, Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern
 Hüttenbach (Eckenbach), linker Zufluss des Eckenbachs (zum Himmelbach, zur Pegnitz) bei Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hüttenbach (Ehrenbach), linker Zufluss des Ehrenbachs (zur Wutach) vor Schwaningen, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hüttenbach, Abschnittsname des oberen Mühlenbachs (zur Ems bei Greven) an der Kreisgrenze der Bauernschaft Häger des kreisfreien Münster zur Gemeinde Altenberge, Landkreis Steinfurt, alle Nordrhein-Westfalen 
 Hüttenbach (Geißbach), rechter Zufluss des Geißbachs (zur Blinden Rot) bei Hütten, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis
 Hüttenbach (Haselbach), linker Zufluss des Haselbachs beim Bushof, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hüttenbach (Hollersbach), rechter Oberlauf des Hollersbachs (zur Salzach) bis unterhalb der Neuen Fürther Hütte, Gemeinde Hollersbach im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Hüttenbach (Kleine Kinzig), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig im Oberen Dörfle des Stadtteils Reinerzau, Stadt Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hüttenbach (Kremmelbach), linker Zufluss des Kremmelbachs (zum Eggenbach, zur Haslach, zur Unteren Argen) bei Vogt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hüttenbach (Murach), linker Zufluss der Murach vor Mitterlangau, Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hüttenbach (Naab), rechter Zufluss der Naab in Markt Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hüttenbach (Oswaldgrabenbach) , linker Zufluss des Oswaldgrabenbaches in der Gemeinde Kainach bei Voitsberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hüttenbach (Rothbach), rechter Zufluss des Rothbachs (rechter Oberlauf der Kalten Moldau) gegenüber einer Gemeindeexklave von Grainet im Graineter Wald, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hüttenbach (Schmutter), rechter Zufluss des rechten Mühlkanals der Schmutter bei Westendorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hüttenbach (Seebach, Pottum), rechter Zufluss des Seebachs (zum Schafbach) im Wiesensee bei Pottum, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Hüttenbach (Seebach, Sankt Oswald-Riedlhütte), rechter Zufluss nahe der Neuwiesenhütte eines rechten Zuflusses des Seebachs (linker Oberlauf der Großen Ohe, zur Ilz), Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyau-Grafenau, Bayern
 Hüttenbach (Strümpfelbach), linker Zufluss des Strümpfelbachs (zum Haldenbach, zur unteren Rems bei Endersbach) in Strümpfelbach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hüttenbach (Wurm), rechter Zufluss der Wurm nach dem Gut Kalkofen, kreisfreies Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Hüttenbach (Zelzer Bach), linker Zufluss des Zelzer Bachs oder Zelzerbachs oder Rußmühlbachs (zum Chamb) durch Gleißenberg, Landkreis Cham, Bayern

Hüttenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Heinrich Hüttenbach (1897–1960), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Hottenbach
 Hüttenbächle
 Hüttengraben